Контрерас има више значења:

 Контрерас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Контрерас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Контрерас (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Контрерас (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Контрерас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Контрерас (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Контрерас (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Контрерас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику